Delivery (engl. delivery ‚Lieferung‘) steht für:
 Delivery (Band), britische Bluesrockband
 Delivery (Film), deutscher Kurzfilm (2005)
 VW Delivery, Lkw-Modellbaureihe der Marke VW
 DHL Home Delivery, eine Tochterfirma der Deutschen Post

Siehe auch:
 Delivery Man (Begriffsklärung)
 IP-Delivery, Verfahren zur Client-Weiterleitung
 Subaru Delivery Van, Lieferwagenmodell von Subaru
 Toyota Quick Delivery, Kleintransportermodell von Toyota